Tuxpan ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Tuxpan (Jalisco)
 Municipio Tuxpan (Michoacán)
 Municipio Tuxpan (Nayarit)
 Municipio Tuxpan (Veracruz)